Cindy Lennox es un personaje ficticio femenino de la saga de videojuegos del género Horror de supervivencia, Resident Evil. Hace aparición en Resident Evil Outbreak, y Resident Evil Outbreak: File 2. Es protagonista del escenario Outbreak en la primera entrega.

Personalidad 
Cindy es una miembro útil del grupo de supervivientes, dentro del grupo médico, ya que en cada nivel cuenta con una caja de hierbas limitadas; tres hierbas rojas, verdes y azules. Además de un espacio para mezclar hierbas.

Cindy tiende a llevarse bien con todos, a pesar de los constantes lloriqueos de Jim y quejas de Alyssa. Kevin parece ir a la J's Bar a menudo y los dos parecen llevarse muy bien. Sin embargo, no parece que le vaya muy bien con David debido a su mal humor. 

Sus objeto especiales y reacciones ante cualquier situación, describen a Cindy como no apologética, femenina y amable. Es aficionada a los animales de peluche, comprar ropa, probar nuevos tratamientos de belleza, y la jardinería. 

Ella nunca insulta o dice palabras demasiado fuertes. Sus acciones muestran que se acostumbra rápidamente a la situación y su optimismo sigue intacto a pesar del brote vírico.

Apariencia 
Durante el brote, Cindy lleva su uniforme del J's Bar, que consiste en una camisa blanca de rayas azules con un chaleco gris azulado, una falda negra y unos tacones. Aunque éste su traje por defecto también puede llevar otros: 

Tipo: B: De vacaciones: Cindy lleva un traje normal con unos pantalones de color caqui, una camisa azul claro y unas sandalias de tacón alto.

Tipo: C: Conejita Divertida: Cindy lleva un traje Playboy Bunny.

Tipo: D: Vida nocturna: Cindy lleva una chaqueta de cuero negro y pantalones con unas botas. Como detalle cabe destacar que lleva el pelo suelto.

Tipo: E: Coqueta: Un bikini blanco, pantalones vaqueros con unas zapatillas. Como detalle cabe destacar que su pelo está recogido con un moño.

'Relación con otros personajes:'
Cindy se lleva bien con George y Kevin pero se lleva mal con David.

Tras el incidente 
Después del incidente de Raccoon City, Cindy decide empezar de nuevo su vida y comprarse una casa en el que instalarse y ponerse en ello. Ella acepta todo lo perdido en la ciudad, y espera un buen futuro en su nuevo hogar.

Personajes ficticios del siglo XXI